Lepsithais lacunosus är en snäckart som först beskrevs av Bruguiere 1789.  Lepsithais lacunosus ingår i släktet Lepsithais och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
lacunosus